Ames Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ames Branch (Pecatonica River), Fluss im Bundesstaat Wisconsin
 Ames Branch (White Oak Creek), Fluss im Bundesstaat Missouri
 North Fork Ames Branch, Fluss im Bundesstaat Wisconsin
 South Fork Ames Branch, Fluss im Bundesstaat Wisconsin